Mackensen je příjmení osob:

 August von Mackensen (1849–1945) – pruský a německý polní maršál, otec Eberharda
 Eberhard von Mackensen (1889–1969) – německý generálplukovník, syn Augusta